Вітчизна —  країна, що належить даному народові
 Вітчизна (журнал) — український літературний журнал
 Вітчизна (фільм) () — музична драма, знята в 1938 році в Німеччині